Buoncristiani è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Boncristiani, Boncristiano, Buoncristiani.

Origine e diffusione 
Cognome tipico dell'Italia centrale, è presente prevalentemente nel pisano, nel perugino e a Roma.

Potrebbe derivare dal nome medioevale Boncristiano o potrebbe essere un cognome augurale assegnato ai trovatelli.

In Italia conta circa 202 presenze.

La variante Buoncristiano è foggiana e potentina; Boncristiani è romano e fiorentino; Boncristiano sembra tipico di San Severo in provincia di Foggia.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani